

События

Исторические события 
 Начало правления фараона Осоркона II 22-й династии.
 Пророчество Ионы о гибели Ниневии.
 Основание города Гуанчжоу (Кантона).

Астрономические события 
 2 апреля — частное солнечное затмение, 66-е затмение 25-го сароса. Область наилучшей его видимости попала в приполярные и средние широты южного полушария.
 2 мая — частное солнечное затмение, 2-е затмение 63-го сароса. Область наилучшей его видимости попала в приполярные и средние широты северного полушария
 27 сентября — частное солнечное затмение, 64-е затмение 30-го сароса. Область наилучшей его видимости попала в приполярные и средние широты северного полушария.

См. также

Примечания